Festa del Sole – manifestazione tradizionale di Canzo
 Inti Raimi (Festa del Sole) – cerimonia religiosa Inca

Pagine correlate 
Sol Invictus (disambigua)